Kaußen ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Kaußen  (1928–1985), deutscher Betriebswirt und Immobilienkaufmann in Köln
 Jutta Kaußen (* 1955), freie Autorin, Übersetzerin und Dramaturgin in Frankfurt am Main
 Stephan Kaußen (* 1969), Journalist, Hochschuldozent und Moderator
 Wolfgang Kaußen (* 1953), deutscher Lektor, Schriftsteller und Übersetzer